

Patronyme 
 Robert Wlérick (1882 - 1944), sculpteur français.
 Gérard Wlérick (1921 - 2010), astronome français.

Toponyme 
 Musée Despiau-Wlérick, se trouve à Mont-de-Marsan (Landes).

Homonymie de patronyme